Генри Акинванде (; род. 12 октября 1965, Лондон, Великобритания) — британский боксёр-профессионал нигерийского происхождения, чемпион мира среди профессионалов в тяжёлом весе по версии WBO (1996—1997). Чемпион Европы по версии EBU (1992—1994). Член олимпийской сборной Великобритании 1988 года.

Любительская карьера 
Акинваде родился в Лондоне, и в возрасте 4-ёх лет с семьёй переехал в Лагос (Нигерия). Вернулся в 1986 году, и начал представлять Англию на любительских соревнованиях.

 1986 год: второе место на чемпионате Англии среди любителей в тяжелом весе.
 1987 год: второе место на чемпионате Англии среди любителей в тяжелом весе.
 1988 год: Чемпион Англии среди любителей в тяжелом весе.
 1988 год: представлял Великобританию на Олимпийских играх в Сеуле, на в первом этапе уступил по очкам голландцу Арнольду Вандерлиде ()
 1989 год: Чемпион Англии среди любителей в тяжелом весе. В финале победил другого нигерийского боксёра, осевшего в Великобритании, Херби Хайда.

Профессиональная карьера 

Дебют на профессиональной арене Генри Акинванде состоялся 4 октября 1989 года в бою против британца Карлтона Хидли, который на тот момент уступил во всех трёх своих поединках. Генри одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде.

Следующие 16 боёв остались за Генри, и свой первый титульный бой Акинванде провёл 19 декабря 1992 года против немца Акселя Шульца. В двенадцатираундовом поединке на звание чемпиона Европы среди профессионалов (EBU) в тяжёлом весе победитель не был определён, и титул остался свободным.

Следующий свой бой Генри Акинванде провёл против самоанца Джимми Тандера 18 марта 1993 года за звание чемпиона Великобритании среди профессионалов, в котором одержал победу по очкам единогласным решением судей.

1 мая 1993 года состоялся повторный поединок на звание чемпиона Европы среди профессионалов (ЕБО (EBU)) в тяжёлом весе против Акселя Шульца. И в этом поединке Генри одержал победу по очкам.

Поединок на звание чемпиона мира по версии ВБО (WBO) состоялся 29 июня 1996 года. Оппонентом Генри был Джереми Уильямс, который на тот момент одержал 26 побед в 27 поединках. Тем не менее, Генри одержал уверенную победу нокаутом в третьем раунде. В следующих двух поединках Генри отстоял звание чемпиона мира.

12 июля 1997 года состоялся поединок двух чемпионов мира, но на тот момент титул WBO имел низкий рейтинг, и ради боя за титул чемпиона мира по версии WBC, Акинваде пришлось отказаться от титула WBO. Однако в пятом раунде поединка против чемпиона, Ленокса Льюиса, Генри был дисквалифицирован и потерпел первое поражение в карьере.

После поражения в элиминаторе WBA, Акинваде победил по очкам американца, Орлина Норриса.

В июне 2001 года в первом раунде Акинваде нокаутировал молодого джорнимена, Мориса Харриса.

Сразу после этого поединка, Генри потерпел единственное досрочное поражение в карьере. Его нокаутировал бетоночелюстной американец, бывший чемпион мира, Оливер Маккол.

В 2003 году Акинваде спорно победил немца, Тимо Хоффманна.

В 2006 году спорным решением проиграл украинцу, Олегу Платову (22-1)

В 2008 году провёл свой последний поединок, в котором проиграл в шестираундовом бою молодому чешскому проспекту, Ондрею Пала.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Великобритании
Боксёры Нигерии
Родившиеся в Лагосе
Персоналии по алфавиту
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Чемпионы Европейского боксёрского союза
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Боксёры тяжёлой весовой категории